U peut faire référence à :
 Lettre U, la  et  de l'alphabet latin.

Arts et culture 
 U,  film français de Serge Élissalde et Grégoire Solotareff, sorti en 2006 ;
 ʾuʾ, un opéra néerlandais de 2010, entièrement en langue klingon ;
 Le Rayon U, une bande dessinée de Edgar P. Jacobs.

Histoire et politique 
 U (1365-1389), roi de la Corée de la dynastie Goryeo.
 Maha Thray Sithu U Thant, dit « Monsieur U », homme politique birman, troisième secrétaire général des Nations unies de 1961 à 1971.

Sciences

Astronomie 
 U, le nom provisoire d'un objet céleste, aperçu au voisinage d'Alpha du Centaure.

Biologie 
 U, l'uracile dans la transcription d'une chaîne d'ARN ;
 U, la sélénocystéine dans les séquences d'acides aminés des sélénoprotéines ;
 On trouve aussi les vitamines U qui comme les vitamines T feraient partie des vitamines B ayant un rôle contre les ulcères.

Mathématiques 
 ∪ (), le symbole de l'union ;
 le système U et le système U−, concepts de logique mathématique ;
 u, les éléments d'une suite.

Phonétique 
 [u] représente, en alphabet phonétique international, la voyelle fermée postérieure arrondie.
 [ʉ] représente, en alphabet phonétique international, la voyelle fermée centrale arrondie.
 [ʊ], qu'on peut considérer comme un u modifié, représente, en alphabet phonétique international, la voyelle pré-fermée postérieure arrondie.
 [ɥ], qu'on peut considérer comme un u modifié, représente, en alphabet phonétique international, la consonne spirante labio-palatale voisée.
 [ɯ], qui peut être considéré comme un double u, représente, en alphabet phonétique international, la voyelle fermée postérieure non arrondie.
 [ɰ], qui peut être considéré comme un ɯ modifié, représente, en alphabet phonétique international, la consonne spirante vélaire voisée.

Physique et chimie 
 U, le symbole de l'élément chimique uranium dans la liste des éléments chimiques ;
 U, la tension ou différence de potentiel ;
 U, l'énergie interne en thermodynamique ;
 U, désigne le coefficient de transfert thermique.

Unité 
 u, le symbole de l'unité de masse atomique unifiée ;
 U, une unité de longueur utilisée pour indiquer la hauteur du matériel informatique.

Autres 
 U, une langue môn-khmer parlée en Chine ;
 Orthographe alternative pour l'ancienne région tibétaine de Ü, partie du Ü-Tsang ;
 Ս, une lettre de l'alphabet arménien ;
 Système U, une chaîne de supermarchés française.

Symbole chimique